Ordine al merito agricolo in Francia
Ordine al merito agricolo nel Mali
Ordine al merito agricolo nella Repubblica Centrafricana